El la Muntanyeta és una turó de 77,6 metres que és al municipi de Bellcaire d'Empordà, a la comarca del Baix Empordà.

Referències 

Muntanyes de Torroella de Montgrí